Il y a eu plusieurs François dans la maison de Lorraine.

Ducs de Lorraine :
 François  (1517-1545), duc de Lorraine
 François II (1572-1632), comte de Vaudémont et duc de Lorraine
 François III (1708-1765), duc de Lorraine puis grand-duc de Toscane et empereur romain germanique

Comte de Lambesc :
 François de Lorraine (1506-1525)
Duc de Guise :
 François de Lorraine (1519-1563),  de Guise

Prince d'Harcourt

 François de Lorraine, (1623-1694)
Ecclésiastique :
 François de Lorraine (1599-1672), évêque de Verdun
 François-Antoine de Lorraine (1689-1715), frère du duc Léopold, abbé de Malmedy et de Stavelot

Maison de Lorraine